Abbazia indgår i navnet på flere lokaliteter:
Abbazia (Venezia) – et hotel nær centralbanegården i Venedig
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore 
Abbazia di Casamari (Frosinone)
Abbazia di Valvisciolo

Se også
Opatija – en kroatisk by som på italiensk hedder Abbazia
Abbedi – for betydningen af abbazia